Индекс потребительских цен
 Истинно-Православная церковь
 Иерусалимская православная церковь